Bilozerkiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Bilozerkiwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiwka, Rajon Nowyj Buh, siehe Bilozerkiwka (Nowyj Buh)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Bilozerkiwka (Welyka Bahatschka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Bilozerkiwka (Polohy)